Соревнования по санному спорту в мужском одиночном разряде на зимних Олимпийских играх 1964 года прошли с 30 января по 4 февраля на трассе в Олимпийском саночном центре Инсбрука. В состязаниях приняли участие 38 спортсменов из 12 стран, победитель определялся на основании четырёх заездов.

Действующий чемпион мира Фриц Нахман в первом же заезде потерпел крушение и выбыл из борьбы, а медали между собой разыграли его коллеги по Объединённой германской команде Томас Кёлер, Клаус Бонзак и Ханс Пленк. Бонзаку удалось выиграть второй заезд, но во всех остальных первоваенствовал Кёлер — в итоге он финишировал с запасом в 0,27 секунды и завоевал таким образом золотую олимпийскую медаль. Пленк, в свою очередь, расположился на третьей позиции.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Luge at the 1964 Innsbruck Winter Games: Men's Singles   — результаты соревнований на сайте Sports-Reference.com